Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 2005 – szesnasta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach od 24 do 26 lutego w Villach.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

2005